Фонд (, от ):
 Фонд — ресурсы, запасы чего-либо (например, земельный фонд, семенной фонд, музейные фонды, жилой фонд).
 Фонд — денежные средства, ассигнуемые для определенной цели (например, валютный фонд, фонд заработной платы).
 Фонд — общественная организация, которая ведает (принимает и распоряжается) средствами, поступающими к ней для каких-нибудь социально значимых целей.
 Фонд — внебюджетная организация, функционирующая в интересах государства.
 «Фонд» () — название цикла романов А. Азимова.

См. также 
 Фондирование

Примечания